Coandă:
 Constantin Coandă
 Henri Coandă
 Coandă 1910